Onderdistrict in Indonesië
 Tanah Tumbuh (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bungo in de provincie Jambi
Plaats in Indonesië
 Tanah Tumbuh (Rundeng), een plaats in het regentschap Subulussalam in de provincie Atjeh
 Tanah Tumbuh (Tanah Tumbuh), een plaats in het regentschap Bungo in de provincie Jambi